Kolsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kolsjön (Gällareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kolsjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Kolsjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (62,6 ha)
Kolsjön (Karlstorps socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (26,7 ha)
Kolsjön (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (12,6 ha)
Kolsjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Lilla Kolsjö, Lilla sjö i Borås kommun,  (2,5 ha)
Lilla Kolsjön, sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Kolsjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (7,47 ha)
Stora Kolsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Kolsjön, Östergötland, sjö i Ödeshögs kommun,  (7,33 ha)
Kolsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (8,5 ha)
Kolsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (15,9 ha)
Kolsjön (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,11 km²)
Kolsjön (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (29,1 ha)
Kolsjön (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (21,4 ha)
Kolsjön (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Se även
Kölsjön
Kolsjö, Salo (fi. Kaukasalo) by i Finby, Salo, Finland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn